MGM steht für:
 Master of Global Management (MGM), postgradualer Masterstudiengang
 Metro-Goldwyn-Mayer, eine US-amerikanische Filmproduktions- und Filmverleihgesellschaft
 MGM Resorts International, US-amerikanisches Unternehmen, welches weltweit Casinos betreibt
 MGM Grand Hotel, ein von MGM Resorts International betriebenes Hotel und Casino in Las Vegas
 MGM Records, ein Plattenlabel der Metro-Goldwyn-Mayer-Filmstudios
 MGM Channel, ein Pay-TV-Sender
 Militärgeschichtliche Mitteilungen
 Montgomery (Alabama), IATA-Code des Flughafens in Alabama, USA
 Menschen gegen Minen, eine humanitäre Organisation, die sich mit der Beseitigung von Landminen beschäftigt
 Male genital mutilation (engl. für männliche Genitalverstümmelung), siehe Zirkumzision
 Machine generated mode – eine Menge von Amateurfunkbetriebsarten

MG-M steht für:
 , ISO-3166-2-Code der madegassischen Provinz

mgm steht für:
 Mambai (Sprache) (ISO-639-3-Code), ramelaische Sprache in Osttimor

MGM